Alexanderplatz – plac w Niemczech, w Berlinie
 Alexanderplatz – plac w Szwajcarii, w Chur

Zobacz też:
 Berlin Alexanderplatz